Opelika kan syfta på:

 Opelika, Alabama
 Opelika, Texas